Viscom steht für:
 Viscom AG, deutscher Hersteller von Prüftechnik
 Viscom (Arbeitgeberverband), Verband der schweizerischen grafischen Industrie